2D (2-D) — абревіатура (від , 2-вимірний), яка може означати:
 Що-небудь, що має два виміри (див. Розмірність простору)
 Двовимірний простір
 Комп'ютерна 2D-графіка
 2D (Gorillaz)

Див. також 
 3D
 4D